Wolodino () ist der Name russischer Orte:
 Wolodino (Archangelsk, Wilegodsk, Nikolsk), Dorf in der Landgemeinde Nikolsk, Rajon Wilegodsk, Oblast Archangelsk
 Wolodino (Archangelsk, Wiligodsk, Pawlowsk), Dorf in der Landgemeinde Pawlowsk, Rajon Wilegodsk, Oblast Archangelsk
 Wolodino (Kaliningrad, Selenogradsk), untergegangener Ort im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Woytnicken, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Wolodino (Kaliningrad, Tschernjachowsk), untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (Harpenthal, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Wolodino (Kaluga, Mosalsk), Dorf im Rajon Mosalsk, Oblast Kaluga
 Wolodino (Kaluga, Suchinitschi), Dorf im Rajon Suchinitschi, Oblast Kaluga
 Wolodino (Moskau, Lotoschino), Dorf im Rahon Lotoschino, Oblast Moskau
 Wolodino (Moskau, Ramenskoje), Dorf im Rajon Ramenskoje, Oblast Moskau
 Wolodino (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod
 Wolodino (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda